«Я, ты, он, она» (; рабочее название фильма — «Он и она») — украинская романтическая комедия 2018 года от режиссёров Владимира Зеленского и Дэвида Додсона. Фильм снят студией «Квартал 95» при поддержке Госкино.

Сюжет 
Страсть супружеской пары Максима и Яны после 10 лет совместной жизни угасла, и они решили расстаться. Однако судья дал им месяц на размышление, и муж с женой решили за это время позволить себе всё, в чём отказывали за десять лет брака.

В ролях 
 Владимир Зеленский — Максим
 Анастасия Короткая — Яна
 Надежда Дорофеева — Елена
 Евгений Кошевой — Борис
 Сергей Бабкин — преступник
 Тамара Яценко — судья
 Ольга Сумская — соседка
 Станислав Боклан — сосед
 Юрий Ткач — друг Макса
 Мика Фаталов — таксист
 Ольга Полякова — пациентка Бориса
  Валерий Шептекита – дед Яны

Производство

Кастинг 
Изначально роль Яны должна была исполнять литовская актриса Агне Грудите. Впоследствии стало известно, что вместо неё эту роль исполнит украинская актриса Анастасия Короткая.

Финансирование 
Фильм стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Общий бюджет фильма — 36,9 млн грн, 49 % бюджета (17,6 млн грн.) фильма оплатило Госкино.

Места съёмок 
Съёмки прошли в конце лета 2018 года в Киеве и Львове. Также съёмки должны были пройти в Азербайджане, но из-за смены актёрского состава сценарий был в срочном порядке переписан.

Дублирование на украинский язык 
Фильм был снят на русском языке в оригинале и потом был дублирован на украинский язык. Во время премьерной пресс-конференции создателей Владимир Зеленский заверил журналистов, что «изначально сценарий фильма был написан именно на украинском языке» и только «позже его пришлось перевести на русский из-за литовской актрисы Агне Грудите, которая должна была сыграть главную роль и которая не владела украинским»; в последний момент, за ночь перед съёмками, Грудите отказалась от участия в фильме и на её роль взяли украинскую актрису Настю Короткую, но «подстроиться [обратно под украинский язык] съёмочная группа так и не успела, поэтому за основу взяли сценарий на русском языке».

Релиз 

Премьера фильма на Украине состоялась 27 декабря 2018 года. Показ картины также прошёл и заграницей, в Казахстане лента вышла в прокат 10 января, в Латвии и Литве — 11 января, а в Эстонии — 18 января 2019 года.

Сборы 
Фильм стал самым кассовым в истории независимого украинского кинематографа, собрав более 70,5 миллионов гривен за пять недель проката, его посмотрело более 700 тысяч зрителей.

Критика 
Фильм получил резко негативные отзывы от украинских критиков за то, что вопреки обещаниям руководителя «Студии 95 Квартал» Владимира Зеленского, фильм был снят не на украинском, а на русском, и дублировался на украинском только в постпродакшн. 

Кинокритик издания «Тексты» Константин Воздвиженский написал в своей рецензии: «украинский язык в фильме Зеленского настолько искусственный, что смеяться больше хочется именно из-за него, чем из-за ситуаций, в которые попадают герои».

Примечания

Ссылки 
 
 

Кинокомедии Украины
Фильмы-мелодрамы Украины
Фильмы Украины 2018 года
Фильмы на украинском языке
Фильмы на русском языке
Фильмы студии «95 квартал»
Надежда Дорофеева